Straiton heißen folgende geographischen Objekte:

 Straiton (Midlothian), Ort in Schottland
 Straiton (South Ayrshire), Ort in Schottland